

Film 
 Conta su di me (Lean on Me) – film del 1989 diretto da John G. Avildsen

Musica 
 Lean on Me – singolo di Bill Withers del 1972
 Lean on Me – album di Shirley Scott del 1972, contenente una versione strumentale del brano di Bill Withers
 Lean on Me – singolo di Melba Moore del 1976
 Lean on Me – raccolta degli Hanoi Rocks del 1992